Jarrie (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Jarrie (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy